

Patronyme 

 Andraé Crouch (1942-2015}, chanteur, compositeur, auteur, arrangeur, musicien et réalisateur artistique de gospel ainsi que pasteur protestant américain.
 Blake Crouch (1978-), écrivain américain.
 Colin Crouch (1944-), sociologue et politologue britannique.
 Bryan Crouch, le chanteur du groupe de hard rock canadien Hail the Villain.
 Peter Crouch (1981-), un footballeur anglais.
 Robbie Crouch (1952-), un pilote automobile américain.
 Roger Crouch (1940-), un astronaute américain.
 Stanley Crouch (1945-2020), un critique de jazz américain.

Toponyme 

 Crouch, une rivière dans le comté d'Essex, en Angleterre.
 Crouch, un hameau du district de Tonbridge et Malling dans le comté du Kent, en Angleterre.
 Crouch, un hameau du district de Swale dans le comté du Kent, en Angleterre.
 Burnham-on-Crouch, une ville du district de Maldon dans le comté d'Essex, en Angleterre.
 Crouch, une ville du comté de Boise dans l'État de l'Idaho, aux États-Unis.
Patronyme anglais